Балаши́хинская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в северо-восточной части Московской области (в границах городских округов Балашиха, Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Реутов, Фрязино, Черноголовка, Шатура, Щёлково, Электрогорск и Электросталь, а также ЗАТО Звёздный городок). Входит в состав Московской митрополии.

История 
Балашихинское викариатство учреждено решением Священного синода Русской православной церкви 5 октября 2011 года в помощь митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию по управлению Московской (областной) епархией. 28 ноября 2017 года решением Священного синода епископ Балашихинский Николай (Погребняк) направлен в непосредственное каноническое ведение Патриарха Московского и всея Руси без изменения титула.

13 апреля 2021 года решением Священного синода учреждена Московская митрополия и в её составе образованы 5 епархий, среди которых и Балашихинская епархия.

Епископы 
 Балашихинское викариатство
 Николай (Погребняк) (1 января 2012 — 13 апреля 2021)

 Балашихинская епархия
 Николай (Погребняк) (с 13 апреля 2021)

Благочиния 
Епархия разделена на 8 церковных округов (по состоянию на октябрь 2022 года):
 Балашихинское благочиние
 Богородское благочиние
 Ликино-Дулёвское благочиние
 Лосино-Петровское благочиние
 Орехово-Зуевское благочиние
 Павлово-Посадское благочиние
 Шатурское благочиние
 Щёлковское благочиние

Монастыри 
 Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь в городе Куровское (мужской)
 Николо-Берлюковская пустынь в селе Авдотьино Богородского округа (мужской)
 Покровско-Васильевский монастырь в городе Павловский Посад (мужской)
 Никитский Бывалинский монастырь в деревне Бывалино Павлово-Посадского района (женский)

Примечания

Ссылки 
 Балашихинская епархия на сайте Патриархия.ru
 Официальный сайт епархии

 
Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2021 году
Появились в 2021 году в России
2021 год в Московской области
2021 год в религии